Щаденко — фамилия:

 Щаденко, Ефим Афанасьевич  (1885—1951) — революционер, советский военный деятель, генерал-полковник (1942), член РСДРП(б) с 1904 года.
 Денисова-Щаденко, Мария Александровна (1894—1944) — советский скульптор-монументалист.